Alexander Alexandrowitsch Maximow ist der Name folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Maximow (Mediziner) (1874–1928), russischer Anatom, Embryologe, Hämatologe und Histologe
 Alexander Alexandrowitsch Maximow (Philosoph) (1891–1976), sowjetischer Philosoph